Донфрон-ан-Пуаре () (до 5 марта 2020 года назывался Донфрон, ) — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн. Входит в состав округа Аржантан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Аврийи, Донфрон, Ла-От-Шапель, Лонле-л'Аббе, Руэль, Сен-Боме-ле-Форж, Сен-Брис, Сен-Жиль-ле-Маре, Сен-Клер-де-Алуз, Сосе, Шамсекре.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли отдельные коммуны упраздненного кантона Теншебре.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуны Донфрон, Ла-От-Шапель и Руэль образовали новую коммуну Донфрон-ан-Пуаре, к которой перешел статус административного центра кантона.

5 марта 2020 года указом № 2020-212 кантон переименован в Донфрон-ан-Пуаре. .

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2018 г.):

 Аврийи (105 чел.)
 Донфрон-ан-Пуаре (4 211 чел.)
 Ле-Мениль-Сибу (114 чел.)
 Лонле-л'Аббе (1 121 чел.)
 Монсекре-Клерфужер (657 чел.)
 Сен-Боме-ле-Форж (1 033 чел.)
 Сен-Брис (152 чел.)
 Сен-Жиль-ле-Маре (109 чел.)
 Сен-Кантен-де-Шардоне (324 чел.)
 Сен-Кристоф-де-Шольё (97 чел.)
 Теншебре-Бокаж (4 902 чел.)
 Шамсекре (898 чел.)
 Шаню (1 261 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 31,8 % голосов против 26,8 % у Марин Ле Пен и 13,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 55,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 25,2 %, Эмманюэль Макрон – 22,4 %, Марин Ле Пен – 21,9 %, Жан-Люк Меланшон – 15,0 %; 2 тур: Макрон – 64,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,3 %, Франсуа Олланд — 23,7 %, Марин Ле Пен — 18,4 %; 2 тур: Саркози — 53,2 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Орн представляют вице-мэр коммуны Донфрон-ан-Пуаре Катрин Мёнье (Catherine Meunier) и депутат Национального собрания Франции, бывший мэр коммуны Теншебре-Бокаж Жером Нюри (Jérôme Nury) (оба ― Республиканцы).

Ссылки 

Коммуны департамента Орн